Hundsbach kan syfta på:

 Hundsbach, Haut-Rhin – en kommun i departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est
 Hundsbach, Rheinland-Pfalz – en kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz